Willis kan som auktorsförkortning betyda:

 Erin Willis
 James Hamlyn Willis
 John Christopher Willis

Robotskapade auktorsförkortningar